Открытый чемпионат Атланты 2012 — 25-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Атланте, США, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250. Также соревнование открывала мужскую часть сезона US Open Series того сезона.

В 2012 году турнир прошёл с 16 по 22 июля.

Первым сеянным в одиночном турнире был Джон Изнер (№ 11 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Энди Роддик выигрывает 2й титул в сезоне и 32й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Жиль Мюллер уступает всё три своих финала турниров основного тура ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Мэттью Эбден выигрывает 1й титул в сезоне и 3й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Райан Харрисон выигрывает 1й титул в сезоне и 2й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Атланты

 Мировой тур ATP 2012
 US Open Series 2012

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

США
Теннис
Июль 2012 года
2012
Атланта